Dinka steht für:

 Dinka (Volk), afrikanisches Volk im Südsudan
 Dinka (Sprache), nilotische Sprache im Südsudan
 Dinka (Band), Schweizer Musikprojekt

Dinka ist der Familienname folgender Personen:
 Tesfaye Dinka (1939–2016), äthiopischer Politiker, Premierminister 1991

Siehe auch:
 Dinga
 Ion Dincă (1928–2007), rumänischer General und Politiker
 Werner D’Inka (* 1954), deutscher Journalist und Herausgeber
 Tinka, weiblicher Vorname